Dingle může být:

 Dingle (poloostrov) – poloostrov v Irsku
 Dingle (město) – město na poloostrově Dingle

Externí odkazy